Inchiquin (, „Insel (des Sohnes) des Nachfahrens Conns“) steht für:

 Inchiquin (Baronie) (irisch ), eine Baronie im County Clare in Irland
 Inchiquin (County Clare), ein Townland im County Clare
 Lough Inchiquin, ein See im County Clare 
 Inchiquin Castle, eine Burgruine im County Clare
 Baron Inchiquin und Earl of Inchiquin, britische Adelstitel in der Peerage of Ireland
 William O’Brien, 4. Earl of Inchiquin, irisch-britischer Adliger und Politiker.
 Inchiquin (irisch ), eine Insel (und Townland) im Lough Corrib im County Galway
 Inchiquin (County Cork) (irisch ), ein Townland im County Cork